Lista över de personer som tilldelats utmärkelsen Årets svenskamerikan av Vasa Order of America. Priset delas ut till en framstående amerikan med svenska anor.

Lista

Referenser

Externa länkar
Vasa Orden av Amerika: Årets Svensk-Amerikan (ÅSA)

Svensk migration till Nordamerika
Priser och utmärkelser instiftade 1960
Årets Svensk-Amerikan
Priser i USA